Александр Евгеньевич Терпелевский (1807—1859) — генерал-майор, участник Крымской войны.

Биография 
Родился в 1807 году, сын полковника, Георгиевского кавалера Е. О. Терпелевского.

В 1828 году окончил Ришельевский лицей.

В военную службу вступил рядовым в Украинский уланский полк, в котором служил его отец; 16 июля 1829 года получил чин корнета.

Продолжая службу по армейской кавалерии Терпелевский в 1837 году получил чин майора, в 1840 году произведён в подполковники и в 1845 году — в полковники. В 1847 году получил орден Св. Анны 2-й степени, в 1849 году — императорский орден к нему. В 1851 году был награждён орденом Св. Владимира 3-й степени.

Произведённый 6 декабря 1853 года в генерал-майоры, во главе уланского эрцгерцога Леопольда полка в 1854 году Терпелевский выступил на театр военных действий против Турции, был во многих сражениях с англо-французами в Крыму, и особо отличился 5 февраля 1855 года при рекогносцировке Евпатории. 15 октября 1855 года ему была пожалована золотая сабля с надписью «За храбрость». 26 ноября 1857 года Терпелевский был удостоен ордена св. Георгия 4-й степени (№ 10032 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова).

В 1857—1858 годах Терпелевский занимал должность наказного атамана Астраханского казачьего войска.

Умер  года в Одессе.

Его брат Константин был полковником.

Примечания

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. М., 2009

Выпускники Ришельевского лицея
Генерал-майоры (Российская империя)
Участники Крымской войны
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени с императорской короной
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Атаманы Астраханского казачьего войска